Une réserve militaire est constituée pour renforcer les forces armées actives sur le territoire national ou en opérations extérieures, à partir de citoyens appelés réservistes.

L'expression « armée de réserve » peut désigner plusieurs unités militaires spécifiques :

En France
l'Armée de réserve, le nom d'une armée de la Révolution créée à Dijon par l'arrêté du  pour renforcer l'armée  d'Italie ;
l'armée de réserve du Midi, le nom d'une armée du Premier Empire ;
 le groupe d'armées de réserve (le GAR), un groupe d'armées français de la Première Guerre mondiale ;

Dans d'autres pays ou situations
l'armée de réserve australienne, le nom traditionnellement donné à l'ensemble des unités de réserve de l'armée de terre australienne ;
l'armée de réserve de travailleurs, un concept marxien ;
l'armée de réserve des États-Unis, l'armée de réserve fédérale de l'armée de terre des États-Unis.